Аполлон — в древнегреческой мифологии — бог света, а также вдохновения (искусств, музыки и поэзии), предводитель муз.
 Аполлон Бельведерский — известная статуя бога Аполлона, находящаяся в Ватикане.
 Аполлон (переносн.) — хорошо сложенный красивый мужчина.

Насекомые 
 Аполлоны — род высокогорных дневных бабочек семейства парусников.
 Аполлон — крупная дневная бабочка семейства парусников.

Астрономия 
 Аполлоны — группа астероидов.
 (1862) Аполлон — астероид в Солнечной системе.
 Аполлон — кратер на Луне.

Астронавтика 
 «Аполлон» — космическая программа США:
 «Аполлон» — серия космических кораблей США.
 «Аполлон-1»
 «Аполлон-2»
 «Аполлон-3»
 «Аполлон-4»
 «Аполлон-5»
 «Аполлон-6»
 «Аполлон-7» — первый пилотируемый полет серии «Аполлон».
 «Аполлон-8» — в результате полёта люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела, Луны, и вышли на окололунную орбиту.
 «Аполлон-9»
 «Аполлон-10»
 «Аполлон-11» — люди впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны.
 «Аполлон-12»
 «Аполлон-13» — из летавших к Луне пилотируемых кораблей — единственный, на котором в полёте произошла серьёзная авария.
 «Аполлон-14»
 «Аполлон-15»
 «Аполлон-16»
 «Аполлон-17» — на нём состоялся последний на данный момент пилотируемый полёт на Луну, шестая высадка людей на Луну.
 «Аполлон-18»
 «Аполлон-19»
 «Аполлон-20»
 «Аполлон (ЭПАС)» — космический корабль «Аполлон», совершивший полёт по совместной советско-американской программе «Союз — Аполлон».

Художественные фильмы 
 «Аполлон-13» — фильм 1995 года.
 «Аполлон 18» — американский псевдодокументальный фильм ужасов.

Документальные фильмы 
 «Аполлон-17. Последние люди на Луне» — американский документальный фильм 2010 г., посвящённый последнему полёту в рамках программы Аполлон.

Литература 
 «Аполлон» — журнал, издававшийся в России с 1909 по 1917 и с 1993 по 1998 годы.
 «Аполлон» — сатирический рассказ Аркадия Аверченко 1910 года о журнале «Аполлон», см. в Викитеке: s:Аполлон (Аверченко)
 «Аполлон-77» — литературный альманах, изданный в 1977 в Париже Михаилом Шемякиным.

Спортивные клубы 
 «Аполлон» — кипрский профессиональный баскетбольный клуб из города Лимасол, Кипр.

См. также 
 Аполлон-18
 Apollo (значения)
 Мост Аполлон — мост через реку Дунай в городе Братислава
 Театр «Аполлон»